Eparchie des Heiligen Maron ist der Name von drei Eparchien, die dem Heiligen Maron gewidmet sind:

 Eparchie des Hl. Maron von Brooklyn
 Eparchie des Hl. Maron von Montréal
 Eparchie des Hl. Maron von Sydney